Сан-Висенте-дель-Валье ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Ока. Занимает площадь 13,421 км². Население — 38 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км. Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Население

Примечания

Ссылки 
 [www.turismo-prerromanico.es/arterural/SVICENTEVAL/SVICENTEVALFicha.htm Arte Prerrománico Español: San Vicente del Valle]

Муниципалитеты Бургоса